Mål kan henvise til flere artikler:
 Mål (sport) – et point eller en scoring i en sportskamp eller selve målrammen, f.eks. et fodboldmål
 Mål (hensigt) – retning/hensigt i livet eller karrieren
 Mål (sprog) – f.eks. som anvendt i modersmål eller norsk bokmål
 Mål (matematik) – en afbildning der knytter et areal eller rumfang eller en generalisation heraf til visse delmængder
 Mål (militær) – et objekt eller placering af strategisk vigtighed f.eks. for beskydning af artilleri eller tilsvarende.

Se også:
 Måleenhed – kaldes også for "mål" og indimellem: "mål og vægt"
 Målestok – man bruger, når man "måler" noget
 Divisor – kan (gammeldags) kaldes et "mål"
 Formål